Esistono più comuni francesi con questo nome

Ligné – Charente
Ligné – Loira Atlantica